Bergmenievogel
 Floresmenievogel
 Grijskeelmenievogel
 Grijze menievogel
 Jerdons menievogel
 Kleine menievogel
 Kortsnavelmenievogel
 Langstaartmenievogel
 Oranje menievogel
 Roze menievogel
 Ryukyumenievogel
 Scharlaken menievogel
 Soendamenievogel
 Swinhoes menievogel
 Witbuikmenievogel